Nyanza bezeichnet

 eine Stadt in Ruanda, siehe Nyanza (Ruanda)
 eine ehemalige Provinz in Kenia, siehe Nyanza (Kenia)
 einen Asteroiden des Hauptgürtels, siehe (1356) Nyanza

Nyanza ist außerdem das Bantuwort für "See" und findet sich daher wieder in:
 Albertsee (Albert Nyanza)
 Victoriasee (Victoria Nyanza)